Графический видеорежим
 Текстовый видеорежим